Сретенское благочиние (Сретенский благочиннический округ) — благочиние Московской епархии Русской православной церкви. Объединяет храмы на территории Мещанского района Центрального административного округа Москвы, а также Сретенский и Богородице-Рождественский монастыри.

Благочинный округа — протоиерей Олег Клемышев.

Храмы 
 Храм Софии Премудрости Божией — у Пушечного двора, что на Лубянке (Патриаршее подворье)
 Храм Святителя Николая Мирликийского (Благовещения Пресвятой Богородицы) в Звонарях. Подворье Пюхтицкого (Куремяэского) Успенского женского монастыря
 Часовня Богоявления Господня — приписная к храму Святителя Николая в Звонарях
 Храм Троицы Живоначальной в Листах
 Храм Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках
 Храм Троицы Живоначальной при Шереметевом странноприимном доме (ныне НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского)
 Храм Воскресения Христова при Шереметевом странноприимном доме (ныне НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского)
 Патриаршее подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Москве
 Храм Троицы Живоначальной в Троицкой слободе. Подворье Троице-Сергиевой Лавры
 Храм Святителей Московских (ранее Храм прп. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО) в б. Троицком подворье (б. Митрополичьи покои). Подворье Троице-Сергиевой Лавры
 Часовня во имя св. блгв. князя АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО и св. мученика ИОАННА ВОИНА на территории ЕКАТЕРИНИНСКОГО парка.
 Храм Иверской иконы Божией Матери при Восточно-Европейской нефтяной компании (домовый)
 Храм Святителя Филиппа митрополита Московского в Мещанской слободе. Сибирское Подворье
 Часовня Святителя Иннокентия епископа Иркутского и прп. Сибирских свв. Сибирское Подворье
 Часовня Донской иконы Божией Матери — при Главном Управлении Центросоюза (строящ.)
 Храм «Всех Скорбящих Радость» ик. Божией Матери (Святителя Павла Исповедника) при Старой Екатерининской больнице (ныне б-ца МОНИКИ) Патриаршее подворье
 Храм Трех святителей при Классической гимназии Греко-Латинского кабинета Ю. А. Шичалина (домовый)
 Часовня Честного и Животворящего Креста Господня — при Рижском вокзале
 Храм Св. Духа Сошествия на бывшем Лазаревском кладбище
 Часовня Владимирской иконы Божией Матери на б. Лазаревском кладбище
 Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе с крестильным храмом священномученика Александра Хотовицкого
 Храм мученика Трифона в Напрудном
 Мемориальная крестовская часовня (строящаяся) при храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе

Монастыри 
 Высокопетровский мужской монастырь
 Рождественский женский монастырь
 Сретенский мужской монастырь

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт благочиния
 Страница благочиния на сайте Московской епархии
 Страница благочиния на сайте Центрального викариатства

 
Храмы Московской епархии
Благочиния Московской епархии